Принцесса Алтиная Петрович-Негош (род. 27 октября 1977, Ле Лила, Франция) — единственная дочь Николы, князя Черногории, главы дома Петрович-Негошей и его покойной жены Франсины Наварро.

Образование 
Принцесса Алтиная получила образование в Национальной высшей школе архитектуры Парижа Ла Виллета (ENSAPLV), Франция, Le Fresnoy-Studio National des Arts Contemporains, Туркуэн, Франция, 2006 и Сан-Антонио-де-лос-Баньос Escuela Internacional de Cine y Televisión(EICTV), Куба.

Брак 
12 мая 2009 года, было объявлено, что принцесса Алтиная вышла замуж за скрипача Антона Мартынова. У них появился сын Никола 30 сентября 2009 года.

Титулы и награды

Титулы 
 Её Высочество Принцесса Алтиная Петрович-Негош (27 октября 1977 — 24 марта 1986 года)
 Её Королевское Высочество принцесса Алтиная Черногорская (с 23 марта 1986 года)

Награды 
 Орден Петрович-Негош
 Орден Святого Петра Цетинского
 Дама Большого креста ордена князя Данило Черногорского
 Большой крест ордена Святых Маврикия и Лазаря

Примечания

Ссылки 
 The Order of Prince Danilo I  Official website of the Royal House of Montenegro and dynastic Orders.
 Njegoskij|org :: The Royal House of Montenegro | News and media.

Алтиная